L'albero genealogico della famiglia dello scrittore Thomas Mann e della linea materna della moglie Katharina "Katia" Hedwig Mann-Pringsheim comprende numerose personalità della cultura del secolo XX:

Famiglie tedesche
Thomas Mann